Mathauser ist der Name folgender Personen:

 Josef Mathauser (1846–1917), böhmischer Kirchen- und Historienmaler 
 Leo Mathauser (1875–1953), österreichischer Pädagoge
 Zdeněk Mathauser (1920–2007), tschechischer Germanist und Philosoph 
 Raimund Mathauser, Versicherungsjurist, Aufsichtsratsvorsitzender und Lektor Uni Wien

Mathauser bezeichnet außerdem:
 Scott-Mathauser, Hersteller von patentierten Fahrradbremssystemen